Calábria
Linguiça calabresa
Pimenta calabresa ou Capsicum baccatum

Desambiguações de gentílicos